Komořany (okres Vyškov), een Tsjechische gemeente
 Komořany (Praag), een stadsdistrict van de Tsjechische hoofdstad Praag